Гю́нтер Мо́хни (; ) — австрийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли десятое место), шести  (лучший результат — девятое место в , ). Четырёхкратный .

Играл в основном на позиции второго и третьего.

Достижения 
 : золото (1982, 1984, 1987, 1988), серебро (1983).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу